Лио́нский собо́р может означать следующее:
 Кафедральный собор Святого Иоанна в Лионе.
 Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер в Лионе.
 Первый Лионский собор (1245) — 13-й вселенский собор в Лионе.
 Второй Лионский собор (1274) — 14-й вселенский собор в Лионе.